Through the Looking Glass – odcinek serialu Zagubieni
 Through the Looking Glass – album zespołu Siouxsie and the Banshees
 Through the Looking Glass – album grupy muzycznej Toto
 Imaginations Through the Looking Glass – DVD zespołu Blind Guardian
 Po drugiej stronie lustra (Through the Looking-Glass, and What Alice Found There) – kontynuacja książki Alicja w Krainie Czarów

Zobacz też 
 Po drugiej stronie lustra
 Alicja po drugiej stronie lustra